KKF steht für:
 Kreuzkorrelation

kkf steht für:
 Kalaktang Monpa (ISO-639-3-Code), Varietät des bhutanischen Tshangla (Sprache) in Arunachal Pradesh, Nordindien

Abkürzung